Steyr-Daimler-Puch — австро-венгерская и австрийская компания, существовавшая в 1864—2001 годах, занимавшаяся производством огнестрельного оружия, военной техники, автомобилей, велосипедов, мотоциклов и самолетов. Штаб-квартира находилась в городе Штайр. В 2001 году компания прекратила производство автомобилей.

Основание 
В 1864 году братья Йозеф и Франц Верндли создали оружейную компанию Josef und Franz Werndl & Comp., Waffenfabrik und Sägemühl. Они были сыновьями оружейника Леопольда Верндля, через 5 лет сделали свой семейный бизнес акционерным обществом и переименовали фирму в Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft. Вскоре фирма прославилась своими качественными винтовками, в 1894 году стала производить и велосипеды под маркой Waffenrad.

Начало производства автомобилей 
В начале XX века фирма по-прежнему занималась производством винтовок и боеприпасов. В 1915 году, когда уже шла Первая мировая война, руководство фирмы поняло, что, когда война кончится, спрос на вооружение упадёт, а одни велосипеды не смогут обеспечить рентабельность, поэтому решило заняться производством автомобилей. Выбор пал на 38-летнего Ганса Ледвинку, который работал в фирме Nesselsdorfer-Wagenbau (будущая «Татра»).

Он сконструировал Steyr I с рядным 6-цилиндровым двигателем под капотом, однако машину не удалось запустить в серию, и первым серийным автомобилем компании стал Steyr II, ставший дальнейшим развитием конструкции прототипа. Машина имела тот же 6-цилиндровый двигатель объёмом 3,3 л и мощность 40 лошадиных сил. Автомобиль, который из-за его «оружейного» происхождения называли «Waffenauto» («оружейное авто»), имел характерную радиаторную решётку, которая напоминала решётки гоночных довоенных «Мерседесов».

Этот крепко сбитый, не самый мощный автомобиль мог разогнаться до 100 км/ч.

В 1921 году Ледвинка решил расширить модельный ряд 4-цилиндровой и более дешёвой моделью, которая получила название Steyr IV 6/20PS с двигателем объёмом 1,8 л и мощностью 20 сил; позже появилась версия 7/23PS с 2-литровым двигателем. Эта модель, так же как и её более крупный вариант, комплектовалась 4-ступенчатой коробкой передач, которая была единым целым с блоком двигателя. Машина была способна разгоняться до 80 км/ч.

В 1922 году, желая закрепить успех модели II, Ледвинка создал спортивные укороченные варианты, которые успешно выступали в гонках; машина получила название VI 12/60PS, имела тот же двигатель объёмом 3,3 л, но мощность довели до 60 лошадиных сил. Вскоре появился ещё более мощный вариант с двигателем объёмом 4,9 л, мощность которого доходила до 145 лошадиных сил. Машина получила индекс VI Klausen Sport 19/145PS. Эти автомобили стали завоевывать призовые места на трассах Тарга Флорио, Клаусенпасс, Мугело, Авус и других. Всего выпустили 85 слабых версий и 60 сильных.

В это же время Ледвинка решил запустить в серию малолитражку с 2-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения, с хребтовой рамой и независимой подвеской. Такая машина должна была стать доступной бедным слоям населения, но руководство посчитало, что фирма должна сосредоточиться на дорогих автомобилях, как минимум 4-цилиндровых, которые должны составить конкуренцию «Мерседесам». Между Ледвинкой и директорами возник конфликт, и Ледвинка со своими проектами ушёл к своему бывшему работодателю в фирму, которая ныне называется Ringhoffer Wagenwerke и находится в чешском городе Копривница; так появились автомобили марки «Татра».

В 1924 году завод переименовали в Steyr Werke AG. Руководство поняло, что неправильно поступило, поссорившись с Ледвинкой, и отправило к нему делегатов для налаживания дружеских отношений, однако Ганс отверг предложение фирмы: несмотря на то, что «Штайр» предложила куда большую зарплату, Ледвинка не был намерен переходить с места на место, но пошёл на уступки, создав своё конструкторское бюро в городе Лиц и став техническим консультантом фирм «Татра» и «Штайр».

При помощи Ледвинки в 1924 году модернизировали модель II, она получила индекс V. Машину слегка изменили, она обзавелась вторым радиатором и дополнительным топливным баком. Существенным изменением стала более широкая колея колёс. Машина находилась в производстве до 1925 года, когда ей на замену пришла модель VII 12/ 0PS — это была та же модель, только с увеличенной до 50 лошадиных сил мощностью двигателя. Машина получила тормоза и на передние колеса. А вскоре 7-я модель стала первой машиной марки, которая обзавелась плоской радиаторной решёткой.

Между тем в том же 1925 году Антон Хонсиг, который был главным конструктором фирмы после ухода Ледвинки, с помощью последнего сконструировал малолитражную модель XII. Машина имела новые шасси с независимой задней подвеской конструкции Ледвинки, двигатель и коробка, так же, как и в больших моделях, являлись единым целым механизмом. Двигатель, который был 6-цилиндровым, имел объём в 1,6 л и мощность в 30 сил, он разгонял машину до 85 км/ч. Эта модель была хорошо принята и журналистами, и покупателям, в итоге за 3 года, что машина была в производстве, удалось продать более 11 000 автомобилей. В 1927 году «Штайр» официально ушла из гонок, но в 1928 году появились новые версии модели VII: 4 л — 15/80PS и 4,4 л — 17/100PS . Вместе с ними на рынке появилась модель XVI, которая имела новый 4-литровый двигатель, но, в отличие от спортивных версий, он имел мощность всего 70 лошадиных сил. За 2 года фирма продала всего 400 дорогих автомобилей этой модели.

В январе 1929 года в фирму, которая находилась на пике своей славы, на должность главного инженера пришёл Фердинанд Порше, к тому времени уже разошедшийся во взглядах с руководством «Мерседес-Бенц» и с радостью принявший предложение австрийской фирмы. Под его руководством был построен большой и роскошный автомобиль — Austria 21/100PS. Машина была представлена в 1929 году, её серийное производство должно было начаться в 1930 году. Машина рекламировалась как гордость не только фирмы, но и Австрии, поскольку автомобиль был 8-цилиндровым, с двигателем объёмом 5,3 л, имел мощность 100 лошадиных сил. Впервые на модели «Штайр» стоял уже не моноблочный двигатель, а двигатель со съёмными головками, задняя подвеска была независимой, тормоза фирмы «Локхид» были гидравлическими и действовали на все колёса. Однако к тому времени в мире уже начался экономический кризис (Великая депрессия), а фирме «Штайр» было указано «сверху» (главным акционером обеих компаний был австрийский банк Österreichische Credit-Anstalt) прийти на помощь фирме Austro-Daimler, которая должна уже имела в своей производственной программе 8-цилиндрическую модель ADR8. Построив всего 3 автомобиля модели «Австрия», фирме «Штайр» пришлось отказаться от своего флагмана. Оскорблённый Фердинанд Порше ушёл из компании и основал своё конструкторское бюро. 
В том же 1929 году на смену модели XII пришла модель ХХ. Новая машина получила независимую заднюю подвеску и 2-литровый двигатель с мощностью 40 лошадиных сил.

Великая депрессия едва не привела к краху фирмы: в 1929 году она выпустила 5 000 автомобилей, но из-за большого количества нераспроданных авто в 1930 году завод за весь год произвёл всего 12 машин, из них 8 машин новой серии ХХХ, которую начал разрабатывать ещё Фердинанд Порше. Модель 30/ХХХ тоже начал конструировать Порше, но довёл до конца новый конструктор фирмы — Эншке. Это был автомобиль, который заменил серию ХХ, не пробывшую в производстве и года; двигатель имел объём 2,1 л и ту же мощность в 40 лошадиных сил, что и его предшественник, несмотря на то, что двигатель был построен с нижним распределительным валом; в отличие от автомобилей, которые ещё со времен Ледвинки имели верхний распределительный вал, этот двигатель имел такую новинку, как силуминовый картер и 8-опорный коленчатый вал. Внутри машина была хорошо оснащена, в базовом варианте были освещение салона, прикуриватель и пепельница. На базе этой модели были построены автомобили для такси — Steyr 30 Taxameter 45. В 1930 году, в самый разгар кризиса, их продали 8 штук.

В 1931 году, чтобы выйти из кризиса, фирма «Штайр» подписала соглашение с фирмой «Опель» о лицензионном производстве её дешевой модели 12В. Вариант фирмы «Штайр» получил обозначение 4,5/22PS и прозвище в народе «Stopel», что означало «пробка/затычка». Однако удалось продать 496 автомобилей, и фирма смогла встать на ноги. До конца 1932 года лицензию не продлили, потому что «Штопель» был дешевизной, а люди, которые могли купить лишь очень дешёвый автомобиль, не хотели, чтобы доступное авто выглядело как откровенная дешёвка. Кроме этого росло число продаж модели 30, которая за 1931 год была продана в количестве 2196 автомобилей, то есть продажи выросли в 550 раз.

В 1932 году была проведена незначительная модернизация серии 30. Появились 30E, она же 130 (это была та же модель 30 1930 года), 30S, она же 230, имевшая тот же двигатель и коробку, хотя двигатель был форсирован до 45 лошадиных сил, но в 230 была увеличена длина кузова почти на 32 см при той же базе, что и в 130, а также модель 30SL, или 330. Последний вариант имел тот же двигатель, что и 230, но база была увеличена на 28 см, а длина кузова достигала 4,66 м. Этот вариант строился только с кузовом лимузин и имел 3 ряда сидений; таких «топовых» вариантов построили за 2 года 55 штук, в отличие от 990 автомобилей, выпущенных на коротких базах. Через год на базе модели 30 появляется новая модель — 430. База автомобиля осталась та же, но изменился дизайн кузова, он стал более округлым. Модель 430 имела целый ряд кузовов, от открытых родстеров в закрытых лимузинов.

Создание Steyr-Daimler-Puch 
В 1934 году фирмы «Аустро-Даймлер-Пухверке» и «Штайр Верке АГ» объединились и создают фирму Steyr-Daimler-Puch. Автомобили марки «Аустро-Даймлер» в мае 1935 года исчезли с рынка, а после объединения под маркой «Штайр» появлилась новая серия автомобилей — 100. 100 — маленький «Штайр», был разработан Эншке, который через год ушёл работать в фирму «Адлер». На тот момент он сконструировал 4-цилиндровый автомобиль с двигателем объёмом 1,4 л, который имел штампованную лёгкую раму и независимую подвеску всех колёс. Несмотря на свой маломощный двигатель — 32 л.с., за машиной осталась репутацию надёжного автомобиля, который «не пасует» на альпийских дорогах, то есть не перегревается при подъёмах и благодаря малому весу способен тянуть себя в горы. В то же время в серию ушёл и автомобиль, который был чуть больше в габаритах, чем модель 430, но двигатель, который имеет также 6 цилиндров и был увеличен в объёме всего до 2-х литров, имел мощность 50 лошадиных сил. Стилистически машина повторяла дизайн более мелкой серии 100.

В 1935 году на смену 430 приходит 530. Машина построена на базе 30SL/330 , то есть её база длиннее стандартной, кузов же увеличился на 60 см по сравнению с предшественницей, объём двигателя увеличен до 2,3 л, а мощность достигала уже 55 лошадиных сил; машина должна стать топовой в модельном ряду фирмы в связи с исчезновением автомобилей марки «А-Д». 

1936 год стал самым продуктивным по представлению новых или обновлённых моделей. Во-первых, модель 530 заменила более крупная, 5-метровая модель 630, которая имела тот же двигатель, что и предыдущая модель. Машина оставалась флагманом фирмы до начала Второй мировой войны. Во-вторых, была обновлена серия 100, колея была увеличена на 10 см, был установлен более крупный двигатель объёмом 1,5 л и мощностью 35 лошадиных сил; в итоге появилась модель 200. У машины были также облагорожен интерьер салона и увеличено заднее стекло. В-третьих, более крупную серию 120 также модернизировали, снова увеличив колею на 10 см, поставив более мощный двигатель объёмом 2,1 л и мощностью 50 лошадиных сил. Эта модель шла только на экспорт, главным образом в Германии, где продается как «Штайр 125 Супер». Всего было продано 200 таких автомобилей. 

Главной же новинкой была модель «Штайр 50», или, как его ещё называли, Steyr-Baby. Это был маленький автомобиль, который сконструировал Карл Эншке ещё в ноябре 1935 года, до того как ушёл в «Адлер». Машина была оснащена 4-цилиндровым двигалетем объёмом 1 л и мощностью 22 лошадиных силы, коробка передач была 4-ступенчатой, а подвеска всех колёс — независимой. Некоторые называли автомобиль «уродом», но он пользовался спросом на рынке. Несмотря на то, что машинка была дешёвой, она неплохо оснащалась: так, например, можно было заказать 2-цветную окраску кузова, хромированные бамперы, хромированные поручни на передних сиденьях, также имелся датчик уровня топлива и тахометр. В 1937 году на модель 125 установили новый двигатель объёмом 2,3 л и мощностью 55 лошадиных сил, она получила новый индекс — 220. Через год было проведено обновление модели 50, она получила новый индекс — 55; был увеличен до 1,1 л объём двигателя, мощность — до 25 лошадиных сил, в длине машина была увеличена на 6 см. Производство всех автомобилей прекратилось в 1940 году, за это время фирма успела выпустить 13 000 малышек серии 50/55.

В 1940 году фирма возобновила производство того, с чего начинала 80 лет назад, то есть оружия, но кроме оружия завод выпускает и военную транспортную технику. Директор фирмы, Георг Мейндл, был первым немецким промышленником, который начал использовать подневольный труд заключённых концлагерей. Сначала «работников» привозили из лагеря, расположенного в Маутхаузен-Гузене, но Мейндл в 1942 году написал письмо руководству СС с просьбой построить лагерные бараки непосредственно рядом с заводскими территориями для уменьшения транспортных расходов по доставке рабочей силы. Просьба была выполнена. Вскоре после «Штайр» использовать подобную рабочую силу стали и немецкие фирмы, в частности, « Мерседес-Бенц» и «МАН». Во время войны Фердинанд Порше конструировал гусеничную технику для фирмы «Штайр», например, такую, как Steyr RSO Raupenschlepper Ost.

После войны завод решил вернуться к производству гражданской техники. Сначала решили воскресить серию 50/55 , а также ряд прототипов, которые были построены ещё в 1940 году. В частности, «Штайр 70», который должен был иметь обтекаемый дизайн кузова, но на него планировалось ставить двигатель V8 объёмом 3,5 л с воздушным охлаждением, который сконструировал Порше и который использовался на военной технике. Планировалось также выпускать «Штайр 60» с двигателем V4 объёмом 1,8 л, однако дальше прототипов дело не пошло. В 1948 году «Штайр-Даймлер-Пух» подписала соглашение с фирмой «ФИАТ» о производстве их автомобилей; с 1949 по 1952 год фирма выпускала «ФИАТ 1100», 1400 и 500С, под маркой «Фиат-Штайр». Однако в 1952 году на базе «ФИАТ 1900» «Штайр» начала выпускать автомобиль, который продавался как «Штайр 2000». Кузов автомобиля был от «Фиат 1900», но двигатель был конструкции фирмы SDP, который агрегатировался с коробкой передач фирмы «ФИАТ». В зависимости от форсирования двигатели имели мощность от 65 до 85 лошадиных сил, подвеска была также конструкции фирмы «Штайр». В 1957 году появилась версия с двигателем объёмом 2,3 л и мощностью 95 лошадиных сил — «2300 Спорт».

Прекращение производства автомобилей Steyr 
В 1957 году производство автомобилей перенесли на мощности завода Puch, которые находились в городе Грац.

Компания Puch 
Йохан Пух в 1889 году поступил на работу в велосипедную фабрику «Fahrradfabrikation Strauchergasse 18 a», а через 10 лет основал своё предприятие — J. Puch — Erste steiermärkische Fahrrad-Fabriks-AG. Тогда же он начал строить мотоциклы, в 1901 году каталог продукции пополнился двигателями. Через 3 года Пух решил войти на автомобильный рынок, в 1906 году приглашённый им инженер Карл Слефогт построил первый автомобиль фирмы — 8/9PS. Он был 2-цилиндровым. Уже через год появились 4-цилиндровые автомобили серии 12/18PS.В 1909 году 4-литровый автомобиль марки «Пух» установил мировой рекорд по максимальной скорости — машина развила скорость 130,4 км/ч. 

В 1912 году появилась модель с двигателем объёмом 3,5 л — VII 28/38PS. 

Во время Первой мировой войны «Пух» поставляла в австро-венгерскую армию транспортную технику — велосипеды и мотоциклы, а также немногочисленные автомобили. 

В 1919 году фирма «Пух» выпустила две модели: «Тип 12» с 4-цилиндровым двигателем объёмом 1,6 л и гоночный автомобиль 40/45PS, который, однако, не принес успеха фирме. 

В 1923 году фирма «Пух» полностью переключилась на производство велосипедов и мотоциклов. 

В 1928 году фирма объединилась с фирмой Austro-Daimler.

Автомобили Steyr-Puch 
Автомобили с эмблемой «Пух» не выпускались до 1957 года, когда автомобильное производство концерна было перенесено в Грац, на завод фирмы Puch. Это был «Штейр-Пух 500», кузов автомобиля был копией Fiat Nuova 500, но двигатель был разработан сыном Фердинанда Порше — Ферри Порше. Это был 2-цилиндровый боксер объёмом в 500 кубов, при этом работал ровнее, чем фиатовский двигатель, и к тому же был, как считалось, более надёжным, хотя выдавал мощность всего 16 лошадиных сил. В 1959 году машину модернизировали, на неё стали ставить мягкий люк. Эти машины получили индекс D. Вариант DL, ко всему, прочему получил форсированный двигатель мощностью 20 лошадиных сил. Эти машины поставлялись не только в Германию, но и в Японию и в США, а в Финляндии продавались через дилеров фирмы Sisu. В 1959 году Эрих Ледвинка, сына Ганса, сконструировал полноприводный лёгкий автомобиль для нужд военных и полиции. Он имел объём двигателя в 640 кубов и 2 цилиндра и вскоре быстро обрёл популярность не только у полицейских и солдат, но и в гражданского населения в разных странах мира. Кроме открытого кузова можно было купить и автомобили с стеклопластиковой кабиной. В 1960 году на базе модели 500 появился кузов универсал — 700, Его двигатель был позаимствован у «Хафлингера» и имел мощность 20-25 лошадиных сил.

В 1961 году появился крупный внедорожник — «Пинзгауер», который имел, в отличие от «Хафлингера», имевшего задний двигатель, переднедвигательную компоновку; в зависимости от заказа машина могла иметь 2 (710, позже 716) или 3 (712, позже 718) моста. Двигатели сначала были бензиновыми объёмом 2,5 л, позже появились двигатели объёмом 2,7 л и мощностью от 85 до 105 сил. В основном эти машины поставлялись армии. Эту машину также разработал Эрих Ледвинка. Их выпуск прекратился в 2000 году. В 1962 году на рынок вышел обновлённый легковой автомобиль «Штайр-Пух 650». Двигатель был увеличен в объёме на 20 кубов, то есть до 660, а спортивные версии этой машины развивают имели мощность до 41 л.с., в то время как гражданский вариант имел всё те же 20 л.с. В 1966 году поляк Собеслав Засада получил чемпионский титул в группе G2 на международном чемпионате мира по ралли, выступая на Steyr-Puch 650 TR II. Последней малолитражкой фирмы стал «Штайр-Пух 126». Он имел кузов «Фиат 126», однако двигатель был 660-кубовый, известный ещё с модели 650. Машина имела мощность 25 лошадиных сил и выпускалась с 1973 по 1975 год.

Широкую известность получила всего одна машина, которую сконструировали инженеры Steyr-Daimler-Puch и которая до сих пор выпускается на заводах фирмы «Пух» в Граце, — Puch G, более известная как Меrcedes-Benz G-Klasse. Эту машину начали проектировать ещё в 1972 году по заказу иранского шаха, но вскоре предложили европейским армиям. Впервые готовую машину представили в 1979 году. Сегодня машины имеют в основном 3-лучевую эмблему, но ещё можно купить и Puch G, в том числе и с мощным двигателем фирмы «АМГ», однако только в Австрии и Швейцарии.

Компания Magna-Steyr 
С 2001 года существует фирма MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG, которая продолжает выпускать легковые автомобили на заводах в городе Грац. Однако она уже давно не имеет эмблемы Steyr-Puch. В разное время на мощностях завода выпускались такие машины, как VW Transporter T3 4x4, VW Golf Country, длиннобазовые Audi V8L, американские автомобили для европейского рынка: Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander, Chrysler Voyager/Grand Voyager, Chrysler 300C, полноприводные «Мерседесы Е класса», кабриолеты «Saab 9-3» предпоследнего поколения, хотя до этого их делали на «Валмет» в Финляндии. Немецкие «BMW X3» также изготавливались на заводах Puch. Ныне на заводе производятся автомобили Peugeot RCZ, Mini Countryman и Aston Martin Rapide.

Продукция компании

Легковые автомобили (1920–1959) 

В музее Automobilmuseum Aspang, расположенном в нижнеавстрийском городе Аспанг-Маркт, представлены автомобили моделей Steyr XX, Steyr 30/Typ 45, Steyr 50, Steyr 100, Steyr 200, Steyr 220 и Steyr 530 а также Steyr-Opel 1932 года, Steyr-Puch 500 DL 1959 года и грузовой Steyr 40 (1931 год).

LKW 

Первым грузовиком был Typ III, выпускавшийся с 1920 года. В середине 1960-х производственная программа включала 21 конструкцию, основанную на пяти различных базовых типах (380, 480, 586, 680 и 780) а также различные специальные кузова, такие как цистерны, бункеры, пожарные машины и мусоровозы. Полезная нагрузка составляла от 4 до 8 тонн, выпускались как капотные машины, так и бескапотные (тип 780). Двигатели были 5,3-литровыми 4-цилиндровыми (380, 480) или 6-литровыми 6-цилиндровыми. 

В 1990 году подразделение грузовых автомобилей было продано компании MAN, грузовики MAN до начала 2000-х годов могли по заказу поставлялись с эмблемой Steyr на решётке радиатора.

 Typ XII
 Typ XVII
 Typ 40
 Typ 6x4
 Haflinger
 Pinzgauer
 Noriker
 Typ 270
 Typ 260
 Typ 370
 Typ 380
 380–480 Serie
 580–586 Serie
 680–880 Serie
 Typ 680M
 Steyr 90-Plus Serie
 590–690 Serie
 Typ 91
 591–691 Serie
 Typ 92
 Typ 12M18

Бронетехника 
 Raupenschlepper Ost
 Kürassier
 Pandur I
 Saurer
 ASCOD
 Greif A1

Примечания

Источники 
 Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Die Zweiräder von 1890 bis 1987, 8. Auflage, Weishaupt, Gnas 2013, ISBN 978-3-900310-49-3.
 Friedrich F. Ehn: Die Puch-Automobile 1900–1990 (2. Auflage 2000).
 Hilde Harrer: Grazer Radfahrvereine 1882–1900 (Ein Beitrag zur Geschichte des steirischen Radfahrwesens), Historische Landeskommission für Steiermark, Graz, 1998, ISBN 3-901251-12-X
 Franz Knogler: Personenkraftwagen Steyr von 1920–1941. Steyr Daimler Puch AG, Steyr 1998, ISBN 3-9500823-1-X.
 Matthias Marschik; Martin Krusche: Die Geschichte des Steyr Puch 500 (In Österreich weltbekannt), Verlagshaus Hernals, 2012, ISBN 978-3-902744-55-5.
 Martin Pfundner: Austro Daimler und Steyr. Rivalen bis zur Fusion. Die frühen Jahre des Ferdinand Porsche. Böhlau, Wien 2007. ISBN 978-3-205-77639-0.
 Egon Rudolf: Puch. Eine Entwicklungsgeschichte, Weishaupt, Gnas 2007, ISBN 978-3-7059-0259-6.
 Hans Seper u. a.: Österreichische Automobilgeschichte. Eurotax Verlag, Klosterneuburg 1999, ISBN 3-905566-01-X.
 Hans Seper: 100 Jahre Steyr-Daimler-Puch A.G. 1864–1964. 3. Auflage, Weishaupt, Gnas 2009, ISBN 978-3-7059-0290-9 (Vorabdruck aus: Blätter für Technikgeschichte. Heft 26).
 Wolfgang J. Verwüster: Puch. Mopeds, Roller und Kleinkrafträder, Weishaupt, Gnas 2012, ISBN 978-3-7059-0254-1.
 Wolfgang Wehap: frisch, radln, steirisch. Eine Zeitreise durch die regionale Kulturgeschichte des Radfahrens. Steirische Verlags-Gesellschaft, Graz 2005, ISBN 3-85489-126-1, S. 103 ff.

Ссылки 
 Краткая история на польском языке 

Автомобилестроительные компании Австрии
Производители велосипедов Австрии
Производители огнестрельного оружия Австрии
Исчезнувшие компании Австрии